Schiemann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Augusta Schiemann (1824–1902), dansk skådespelare
 Christian Schiemann (1824–1915), dansk musiker
 Theodor Schiemann (1847–1921), tysk historiker

Se även 

 Schyman